Kupreanof peut désigner :
 Île Kupreanof, île d'Alaska, dans la Région de recensement de Wrangell-Petersburg
 Kupreanof, localité d'Alaska, sur l'île Kupreanof
 Ivan Antonovitch Koupreïanov (peut être écrit Kupreanof), un des dirigeants de la Compagnie russe d'Amérique.